Shakura bezeichnet:
 (14322) Shakura, Asteroid
 Shakura (Vorname), weiblicher Vorname